Рідерх II (бл. 760 — 798) — король Алт-Куїту (Стратклайду) в 780—798 роках.

Був сином Еугейна II. Припускають, що посів трон близько 780 року. В цей час Алт Куїт перебував під владою Нортумбрії та Піктії.

Згодом вважають, що зміг звільнитися від залежності та повернути усі володіння. 787 року переміг короля піктів Друста VIII. Також Нортумбрія вступило у боротьбу з данами, що позбавило Рідерха II від загроз з цього боку. Йому спадкував син Кінан.

Примітки

Джерела 
 James E. Fraser From Caledonia to Pictland, Scotland to 795 The New Edinburgh History of Scotland. Edinburgh University Press, Edinburgh (2009) (ISBN 9780748612321).
 MacQuarrie, Alan, «The Kings of Strathclyde», in A. Grant & K.Stringer (eds.) Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community, Essays Presented to G.W.S. Barrow, (Edinburgh, 1993), pp. 1–19

королі Стратклайда